Мушак Юрій Федорович (1904-1973) — український перекладач, педагог, літературознавець
 Мушак Олексій Петрович (нар. 1982) — політик, громадський діяч, волонтер, депутат Верховної Ради України VIII скликання. 

 Мушак — село, Кіясовський район, Удмуртія, Росія